El Pitahayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pitahayo, Guerrero, ort, Cuajinicuilapa, 
 El Pitahayo, Guanajuato, ort, Valle de Santiago, 

Robotskapade Mexikoförgreningar